Die Divizia A 1985/86 war die 48. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 4. August 1985 und endete am 18. Juni 1986. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde erneut Steaua Bukarest, das in dieser Saison zudem den Europapokal der Landesmeister gewann.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1986/87
 2. – Sportul Studențesc Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1986/87
 3. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1986/87
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1986/87

Absteiger in die Divizia B 
Politehnica Timișoara, AS Armata Târgu Mureș, FC Bihor Oradea

Aufsteiger in die Divizia A 
Oțelul Galați, Flacăra Moreni, Jiul Petroșani

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1985/86 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1985/86 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1985/86
Liga-1-Saison